Æthelstan (ou Athelstan) est un nom vieil-anglais composé des éléments  « noble » et  « pierre ». Il est notamment porté par Æthelstan, le premier roi d'Angleterre.

Personnes

Rois 

 Æthelstan (fl. 717 ou 724) est un roi du Sussex.
 Æthelstan est roi d'Est-Anglie au .
 Æthelstan (mort vers 851) est roi du Kent sous l'autorité de son père Æthelwulf du Wessex.
 Æthelstan (mort vers 890) est le nom de baptême choisi par le roi viking d'Est-Anglie Guthrum.
 Æthelstan (mort en 939) est le premier roi d'Angleterre.

Nobles 

 Æthelstan Demi-Roi (mort après 957) est un ealdorman d'Est-Anglie.
 Æthelstan Rota (mort après 970) est un ealdorman en Mercie.
 Æthelstan (mort en 1014) est le fils aîné du roi Æthelred le Malavisé.

Religieux 

 Æthelstan (mort entre 909 et 927) est le premier évêque de Ramsbury.
 Æthelstan (mort en 1001) est un évêque d'Elmham.
 Æthelstan (mort en 1056) est un évêque de Hereford.

Lieux 

Ce nom peut également désigner une localité :
 Athelstan, une ancienne ville du comté de Taylor, dans l'Iowa ;
 Athelstan, un village montérégien rattaché à la municipalité d'Hinchinbrooke.

Homonymie dynastique
Anthroponyme anglo-saxon